Leandro Alfonso, giocatore di calcio a 5 brasiliano (1986)
Leandro Barbosa, cestista brasiliano (1982)
Leandro Barrios, calciatore brasiliano (1986)
Leandro Cordeiro de Lima Silva, calciatore brasiliano (1993)
Leandro Henrique do Nascimento, calciatore brasiliano (1998)